Фридрих Христиан Леонард Бартоломе (; 21 января 1855, Форст — 27 августа 1925, Лангеог) — немецкий востоковед-лингвист.

Биография 
В 1872—1877 годах изучал филологию в университетах Мюнхена, Эрлангена, Лейпцига.

С 1884 года — профессор индоиранских языков в Галле, позже в Мюнстере, Гиссене, Страсбурге, Гейдельберге.

С 1904 года — иностранный член-корреспондент Петербургской Академии наук.

Труды 
 Das altiranische Verbum. München, 1878.
 Die Gāθā's des altiranischen Volkes. Halle, 1879.
 Arische Vorsehungen. Hefte 1—3. Halle, 1882—1887.
 Handbuch der altiranischen Dialekte. Leipzig, 1883.
 Beiträge zur Flexionslehre der indogermanischen Sprachen. Gütersloh, 1888.
 Studien zur indogermanischen Sprachgeschichte. Hefte 1—2. Halle, 1890—1891.
 Arisches und Linguistisches. Göttingen, 1891.
 Vorgeschichte der arischen Sprachen. Straßburg, 1895.
 Avestasprache und Altpersisch. Straßburg, 1895.
 Altiranisches Wörterbuch. Straßburg, 1904.

Примечания

Литература 
 Franz Josef Meier. Bartholomae, Christian // Neue Deutsche Biographie. Band 1. Berlin, 1953, S. 609.
 Heinrich F. J. Junker. Christian Bartholomae // Indogermanisches Jahrbuch XI. 1927, S. 562—573 (с пояснениями).

Востоковеды Германии
Лингвисты Германии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Члены Гейдельбергской академии наук